Pestilence er på engelsk en betegnelse for en smitsom sygdom (af latin pestis, ligesom de danske ord pest og pestilens). Det har flere andre afledte betydninger:
Pestilence (band), en hollandsk dødsmetalgruppe
Pestilence (Marvel Comics), en superskurk i Marvel Comics
"Pestilence" (Medici: Masters of Florence), en tv-episode
"The Pestilence", en sang af metalbandet Kreator fra albummet Pleasure to Kill
På engelsk er "The Pestilence" et andet navn for den sorte død.